AJ, Aj oz. aj je lahko:
 kratica za Ask Jeeves (aj.com)
 kratica za Alpinisme Juvénile
 kratica za Astronomical Journal
 kratica za Atari Jaguar
 umetniško ime pevke AJ Michalke iz dueta Aly & AJ
 Aj, egipčanski faraon iz Osemnajste dinastije, ki je na prestolu nasledil Tutankamona

Glej tudi